Nagchu, Nagqu of Naqu is een prefectuur in de Tibetaanse Autonome Regio in China. De prefectuur ligt in het grensgebied van de drie verschillende traditionele Tibetaanse provincies. Deze zijn U-Tsang, Amdo en Kham. De hoofdstad van de prefectuur is de gelijknamige plaats Nagchu.

Arrondissementen 
De prefectuur Nagchu is onderverdeeld in 13 verschillende divisies op arrondissementniveau.

Galerij